Първа македонска футболна лига 1999/2000 е осми шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 15 август 1999 г. до 28 май 2000 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Слога Югомагнат.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати 

* Служебен резултат

Голмайстори

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони